Мария () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Велес. Занимает площадь 225 км². Население 1455 человек (на 2010 год). Расстояние 185 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 María
 María
 Página de María

Муниципалитеты Альмерии